Унас е последният египетски фараон от Пета династия. Неговото управление е датирано между 2375 пр.н.е. и 2345 пр.н.е. Счита се, въз основа на техните погребения близо до неговата гробница, че Унас е имал две царици, Кенут и Небит.

Управление 

Той е построил малка пирамида в Сакара, близо до стъпаловидната пирамида на Джосер, вътрешността на която е изрисувана с религиозни текстове, познати като текстове от пирамидите. Тези текстове започват да се използват в царските гробници от Шеста династия, но Унас ги използва за първи път, а някои от текстовете се срещат само в неговата пирамида.

Унас вероятно е нямал синове, затова управлението на Петата династия свършва със смъртта му. Тети, който наследява трона, се жени за дъщеря му Ипут, за да узакони възкачването си на трона и основава Шеста династия.

Източници

Вижте също 
 Пирамида на Унас

Фараони от пета династия